Sarton est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 
 Sarton, commune française du Pas-de-Calais

Patronyme 
 
 George Sarton (1884-1956), historien des sciences américain ;
 Hubert Sarton (1748-1828), inventeur et horloger liégeois ;
 May Sarton (1912-1995), poétesse américaine.